Премия «Спутник» за лучший жанровый телевизионный сериал, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 2011 года.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший жанровый телевизионный сериал.

2010-е

2020-е

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
 Премия «Эмми» за лучший драматический сериал
 Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»